Пётр Ива́нович Гаври́лов:
 Гаврилов, Пётр Иванович (1907—1989) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Пётр Иванович (1925—1966) — советский пехотинец, сержант, Герой Советского Союза.